EMC steht als Abkürzung für:

 EMC Corporation, US-amerikanisches IT-Unternehmen
 EMC Motorcycles, britischer Motorradhersteller
 EMC-Virus, eine Abkürzung für das Enzephalomyokarditis-Virus
 Einheitsmine Typ C der deutschen Kriegsmarine
 Electromagnetic Compatibility, siehe Elektromagnetische Verträglichkeit
 Electro-Motive Company, Vorgängerfirma der Progress Rail Locomotive
 Elgeyo-Marakwet County, kenianischer Verwaltungsbezirk
 Emerging Markets Communications, US-amerikanisches Telekommunikationsunternehmen, Eigentümer von Teilen der Erdfunkstelle Raisting
 Encyclopedia of the Medieval Chronicle, Enzyklopädie über die Spätantike und das Mittelalter
 Enemalta, das maltesische Energieversorgungsunternehmen
 Ethylmethylcarbonat, chemische Verbindung
 Europäische Mikrowellenkonferenz (veraltete Abkürzung für European Microwave Conference)
 European Masters Cup, Tischtenniswettbewerb
 European Medical Command (EMC), siehe Multinational Medical Coordination Centre
 European Metallurgical Conference, siehe Metallurgie #European Metallurgical Conference (EMC)
 European Methodist Council, Europäischer Rat methodistischer Kirchen
 European Muon Collaboration, eine ehemalige Forschungsgruppe der Hochenergiephysik, siehe NA2
 Evangelical Mennonite Conference, mennonitische Kirche in Kanada
 Evergreen Marine, Reederei aus Taiwan

Abkürzung